Бурго () — имя собственное; может быть фамилией и топонимом.

Фамилия 
 Бурго, Эммануэль (род. 1987) — французский футболист.

Топоним 
 Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Торре-дель-Бурго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Тьеррас-дель-Бурго — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Бурго — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Эль-Бурго-де-Эбро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Эль-Бурго-Ранеро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.